Anna-Orden, St. Annaorden, Annen-Orden und ähnliches bezeichnet:
 Annenorden, holsteinischer, später russischer Ritter- und Verdienstorden
 St.-Anna-Orden des Damenstifts zu München, siehe St.-Anna-Orden (Bayern)
 St.-Anna-Orden des Damenstifts zu Würzburg, siehe St.-Anna-Orden (Würzburg)